Jinggangshan bezeichnet:

 Jinggangshan (Gebirge), ein Gebirge im Grenzgebiet der chinesischen Provinzen Jiangxi und Hunan
 Jinggangshan (Stadt), eine kreisfreie Stadt in der bezirksfreien Stadt Ji’an, Jiangxi
 Jinggangshan (Automarke), eine ehemalige Automarke von Beijing Automobile Works
 Jinggangshan (Auto), das einzige Pkw-Modell dieser Marke